

Persone
Caravelli, nome d'arte di Claude Vasori – direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore francese
Gerald Caravelli – giocatore di bridge statunitense
Marzia Caravelli – atleta italiana
Vito Caravelli – matematico e sacerdote italiano

Altro
18505 Caravelli – asteroide